Esta é uma lista das províncias da Tailândia ordenadas por área.

Veja também: 
 Lista das províncias da Tailândia por população
 Lista das províncias da Tailândia por densidade populacional

 
Provincias Area